Augea – città dell'antica Grecia ubicata in Laconia
 Augea – città dell'antica Grecia ubicata nella Locride
 Augea – comune francese del Giura